Kani (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven
 Kani (Gifu), een stad in de Japanse prefectuur Gifu 
 District Kani, een district in de Japanse prefectuur Gifu 
 Karl Kani , een modeontwerper